Minowa steht für:

 Minowa (Nagano), eine Stadt in der japanischen Präfektur Nagano 

Minowa ist der Familienname folgender Personen:

 Yoshinobu Minowa (* 1976), japanischer Fußballspieler